De Baltische Beker is een voetbaltoernooi dat iedere twee jaar tussen de drie Baltische staten Estland, Letland en Litouwen wordt gespeeld. Soms doet er een vierde land op uitnodiging mee. Tijdens de Sovjetperiode nam Wit-Rusland enkele keren deel aan dit toernooi. In 2012 en 2014 nam ook Finland deel aan het toernooi. IJsland ontving in 2022 een uitnodiging.

Medailleoverzicht

 * Alleen op de toernooien van 2012, 2014 en 2022 kon een land op de vierde plaats eindigen vanwege de deelname van Finland of IJsland.
 ''Exclusief Sovjetperiode

De toernooien van 1928-1939

Sovjetperiode 1940-1976
 1940
Het toernooi vond plaats in Riga op 6, 7 en 8 september.

 1948
Het toernooi vond plaats in Riga op 26, 27 en 28 augustus.

 1949
Het toernooi vond plaats in Vilnius op 23, 24 en 25 oktober.

 1950
Het toernooi vond plaats in Vilnius op 6, 7 en 8 oktober tussen B-elftallen.

 1952
Het toernooi vond plaats in Tallinn op 5, 6 en 7 oktober tussen B-elftallen.

 1954
Het toernooi vond plaats in Minsk van 22 tot 27 september tussen B-elftallen.

 1957
Het toernooi vond plaats in Vilnius van 22 tot 27 september tussen B-elftallen.

 1958
Het toernooi vond plaats in Kaunas op 11, 12 en 13 juli tussen B-elftallen.

 1959
Het toernooi vond plaats in Riga op 1, 2 en 3 augustus tussen B-elftallen.

 1960
Het toernooi vond plaats in Riga op 29, 30 en 31 juli tussen B-elftallen. De drie landen deelden de eindzege vanwege drie gelijke spelen.

 1961
Het toernooi vond plaats in Klaipėda op 4, 5 en 6 oktober tussen B-elftallen.

 1962
Het toernooi vond plaats in Riga op 6, 7 en 8 oktober tussen B-elftallen.

 1969
Het toernooi vond plaats in Riga op 6, 7 en 8 oktober.

 1970
Het toernooi vond plaats in Siauliai op 24, 25 en 26 juli.

 1971
Het toernooi vond plaats in Riga op 23, 24 en 25 juli.

 1972
Het toernooi vond plaats in Pärnu op 21, 22 en 23 juli.

 1973
Het toernooi vond plaats in Kaunas op 16 en 17 juli.

 1974
Het toernooi vond plaats in Daugavpils op 18 en 19 juli.

 1975
Het toernooi vond plaats in Minsk op 18 en 20 juli.

 1976
Het toernooi vond plaats in Narva op 18 en 19 juli.

De toernooien na 1991 
 1991
Het toernooi vond plaats in Klaipėda op 15, 16 en 17 november.

 1992
Het toernooi vond plaats in Liepaja op 15, 16 en 17 juli.

 1993
Het toernooi vond plaats in Pärnu op 2, 3 en 4 juli.

 1994
Het toernooi vond plaats in Vilnius op 29, 30 en 31 juli.

 1995
Het toernooi vond plaats in Riga op 19, 20 en 21 mei.

 1996
Het toernooi vond plaats in Narva op 7, 8 en 9 juli.

 1997
Het toernooi vond plaats in Vilnius op 9, 10 en 11 juli.

 1998
Het toernooi werd in Liepaja (21 april), Valga (25 juni) en Viljandi (28 juni) gespeeld.

 2001
Het toernooi vond plaats in Riga op 3, 4 en 5 juli.

 2003-2022
Raadpleeg hiervoor de artikelen per editie via het navigatiesjaboon onderaan dit artikel.